Замок Бремор (англ. - Bremore Castle) – один із замків Ірландії.
 Санта Бремор, СП «Санта Бремор» ТОВ — білорусько-німецьке харчове підприємство.